Здесь представлено краткое изложение результатов канадских федеральных выборов с 1867. В эти обзоры включены лишь партии и кандидаты, получившие кресла в Палате общин. Для детального рассмотрения результатов по провинциям и результатов партий и кандидатов, не получивших ни одного кресла см. статьи, касающиеся единичных выборов.

С 1867 по 1879 

Примечания:

1 Либерал-консерваторы заседали в Палате общин с консерваторами.

² Антиконфедераты проводили кампанию против конфедерации, но заседали после этого с либералами.

³ 2 независимых консерватора, 1 консерватор-лейборист

4 2 независимых консерватора, 1 национал-консерватор

С 1880 по 1899 

Примечания:

1 Националистический кандидат избран без противодействия.

С 1900 по 1919 

Примечания:

1 На выборах 1917 Консервативная партия подобно ряду либералов выставилась под знамёнами Унионистской партии. Оставшиеся либералы известны как либералы Лорье, чтобы отличать их от либералов-унионистов.

С 1920 по 1939 

Примечания:

x – обозначает менее чем 0,05 % голосов

1 2 независимых, 1 независимый консерватор, 1 независимый прогрессист

² 2 независимых, 1 независимый либерал, 1 независимый консерватор

³ 2 независимых, 1 независимый либерал

4 1 независимый, 1 независимый лейборист, 1 прогрессист-консерватор

5 1 независимый, 1 независимый либерал, 1 независимый консерватор, 1 Партия реконструкции, 1 СФОнтарио-лейборист

С 1940 по 1959 

Примечания:

1 В 1940 Консервативная партия использует название «Национальное правительство». Некоторые кандидаты настаивают, однако, на выдвижении под традиционным названием партии. В 1943 Консервативная партия становится Прогрессивно-консервативной партией.

² В 1940 Партия социального кредита участвует в выборах в коалиции с Новой демократией под названием последней. Некоторые кандидаты настаивают, однако, на выдвижении под традиционным названием партии.

³ 1 независимый консерватор, 1 Соединённое реформистское движение, 1 Единство

4 1 рабоче-прогрессист, 1 независимый прогрессист-консерватор, 1 независимый социал-демократ

5 Либерал-лейборист

6 1 независимый прогрессист-консерватор, 1 либерал-лейборист

x - обозначает менее чем 0,05 % голосов

С 1960 по 1979 

Примечания:

1 После выборов 1963 квебекское крыло Партии социального кредита Канады отделилось от партии и создало Объединение членов социального кредита. В 1967 партия сменила название на Объединение социального кредита, а в 1971 воссоединилась с Социальным кредитом.

² Либерал-лейборист

³ 2 независимых, 1 независимый прогрессист-консерватор

4 1 независимый, 1 либерал-лейборист

С 1980 по 1999

С 2000 

Примечания:

1 Перед выборами 2000 Реформистская партия Канады создала с некоторыми членами Прогрессивно-консервативной партии Канады Канадский реформистско-консервативный союз (Канадский союз). В 2003 Канадский союз и Прогрессивно-консервативная партия объединяются и создают Консервативную партию Канады.

² Андре Артюр в Порнёфе — Жак-Картье и Билл Кейси в Камберленде — Колчестере — Маскодобит-Вэлли

См. также 
 Политика Канады
 История Канады

Ссылки 
 История федеральных избирательных округов с 1867 — Библиотека Парламента
 Выборы Канады